

События 

 По приказу Ричарда I Львиное Сердце начата постройка замка Шато-Гайар в Нормандии.
 Восстание горожан в Лондоне против королевской администрации и богатых горожан.
 Отделение Прованса от Арагона после смерти короля Альфонса.
 1196—1213 — Король Арагона Педро II.
 Попытка Генриха VI сделать германскую корону наследственной для Гогенштауфенов. Генрих делает своего брата Филиппа герцогом Швабии.
 Генрих VI потребовал от ромеев ежегодной дани, грозя вторжением в Эпир и Иллирию. Чтобы выплатить деньги, Алексей III ограбил все гробницы императоров.
 Император Священной Римской империи Генрих VI подавил восстание на Сицилии.
 Первое упоминание названия Гейдельберг (Германия) в исторических документах.
 После смерти Кнута Эриксона трон Швеции перешёл к Сверкеру II Младшему.
 На восточное побережье Балтики нападают датские рыцари
 Первое упоминание о Риге.
 Норманны завоевали греческие владения в Италии.
 1196—1204 — Король Венгрии Имре.
 1196—1217 — Жупан Сербии Стефан Первовенчанный. Сын Стефана Немани.
 Около 1196 — Фракия и Македония опустошены болгарами и половцами. Тюрки теснили ромеев в Азии и взяли Дадивр.
 Болгарский царь Иван Асень I нанёс поражение византийским войскам, но вскоре погиб от руки племянника Иванка. Царём Болгарии стал Пётр IV Асень.
 Брат Салах ад-Дина аль-Адель захватил Дамаск.
 Из-за Витебского княжества возник конфликт между смоленскими и выступавшими в союзе с Полоцком черниговскими князьями.
 Признание князьями новгородских вольностей.
 Завершена «Повесть о полку Игореве» (предположительно в мае).
 Построена пагода Дамаязика в древней столице Мьянмы — Пагане.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1196 году
 Император Цутимикадо
 Святослав III Всеволодович
 27 марта — князь Святослав-Гавриил Всеволодович (Юрьевский)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1196 году
 Изяслав Ярославич (сын Ярослава Изяславича)
 Бела III, король Венгрии
 Буй-Тур Всеволод, князь черниговский.

См. также